Хольгер Гландорф (; род. 30 марта 1983, Оснабрюк) — бывший немецкий гандболист, известный по выступлению за клуб «Фленсбург-Хандевитт» и сборную Германии.

Карьера

Клубная
Хольгер Гландорф воспитанник клуба Нордхорн. Хольгер Гландорф в 2001 году заключил контракт с клубом Нордхорн, и выступая за Нордхорн в 2001 году стал вице-чемпионом Германии. В 2009 году Хольгер Гландорф заключил контракт с клубом Лемго. Хольгер Гландорф выступая за Лемго выиграл Кубок европейской гандбольной федерации в 2010 году. В 2011 году Хольгер Гландорф перешёл в клуб Фленсбург-Хандевитт. В октябре 2016 года Хольгер Гландорф продлил контракт с Фленсбург-Хандевитт на 2 года.

В сборной
Хольгер Гландорф выступал за сборную Германии. Дебют за сборную Германии Хольгер Гландорф состоялся 4 января 2003 года, в матче против Венгрии. За период 2003-2014 год Хольгер Гландорф сыграл 167 матчей и забил 576 голов.

Награды
 Чемпион Германии: 2018
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2014
 Обладатель кубка Германии: 2015
 Обладатель кубка ЕГФ: 2008, 2010
 Обладатель кубка обладателей кубков: 2012

Статистика 
Статистика Хольгера Гландорфа в сезоне 2018/19 представлена на 11.6.2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фленсбурга»
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки ГК «Лемго»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»